

Geografia 
 Dore-l'Église – comune del Puy-de-Dôme ;
 Dore – distretto inglese nel territorio della città di Sheffield.
 Dore – fiume della Francia, affluente dell'Allier

Persone 
 Adrienne Dore – attrice statunitense
 Giampietro Dore – giornalista italiano
 Giovanni Dore – presbitero, musicologo, museologo italiano
 Grazia Dore – poetessa, scrittrice, docente e preside italiana
 Melchiorre Dore – poeta, scrittore e presbitero italiano
 Paolo Dore – matematico e geodeta italiano
 Roberto Dore – calciatore italiano
 Valerie Dore – cantante italiana

Altro 
 Dore – uno dei servi di Cooler nel film Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan.

Pagine correlate 
Doré (disambigua)